

Cinema 
 Un buon prezzo per morire (The Running Man) – film del 1963 diretto da Carol Reed
 L'implacabile (The Running Man) – film del 1987 diretto da Paul Michael Glaser tratto dal romanzo

Altro 
 L'uomo in fuga (The Running Man) – romanzo di Stephen King del 1982
 The Running Man – videogioco per computer del 1989

Pagine correlate 
 Running Man